Pineda (bosc), bosc de pins
 Toponímia:
La Pineda de Bell-lloc, indret de Bell-lloc d'Urgell (el Pla d'Urgell)
 Font de la Pineda (Riells del Fai), font del poble de Riells del Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Pineda de la Manyosa, bosc de Castellterçol (Moianès)
 Vinyes de la Pineda, antigues vinyes de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Bosc de la Pineda, bosc del poble de Riells del Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Orografia:
 La Pineda (Sant Quirze Safaja), serrat de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 La Pineda (Vilanova de Meià), serra al municipi de Vilanova de Meià a la comarca de la Noguera 
 Bac de la Pineda, obaga de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Carena de la Pineda serra de Terrassa (Vallès Occidental)
 Costes de la Pineda, costes dels Cingles del Perer a la Vall de Sant Miquel (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Rasa de la Pineda, torrent afluent per l'esquerra de la Riera de Navel que neix a llevant del poble de Montclar 
 Riera de Pineda, a la comarca del Maresme 
 Serrat de Pineda, serra al municipi de Montagut i Oix a la comarca de la Garrotxa 
 Serrat de la Pineda (Montmajor), muntanya de 1.100 metres al municipi de Montmajor a la comarca del Berguedà 
 Serrat de la Pineda (Avinyó), serra d'Avinyó a la comarca del Bages 
 Turó de la Pineda, muntanya entre els municipis del Papiol (Baix Llobregat) i de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 Entitats de població:
 Pineda de Mar, poble i municipi del Maresme.
 La Pineda de Bages, urbanització del municipi de Sant Fruitós de Bages
 La Rambla de la Pineda sector de la urbanització dels Pinars del Badó (Sant Quirze Safaja, Vallès Oriental)
 La Pineda (Montbui), urbanització de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 La Pineda (Calaf), veïnat de Calaf, a l'Alta Segarra,
 La Pineda (Sant Martí de Tous), veïnat de Sant Martí de Tous, a l'Anoia
 La Pineda (Torrelavit), veïnat de Torrelavit, a l'Alt Penedès
 La Pineda de Bages, veïnat de Sant Fruitós de Bages, al Bages
 La Pineda de Pals, veïnat de Pals, al Baix Empordà
 La Pineda de Santa Cristina, veïnat a cavall de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, i de Rodonyà, a l'Alt Camp
 La Pineda (Vila-seca), entitat de població del municipi de Vila-seca, al Tarragonès.
 Sant Miquel de Pineda, veïnat de Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa.
Pineda Trasmonte, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Pineda de la Sierra municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Pineda de Gigüela municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Edificis:
 La Pineda (Riells del Fai) masia de Riells del Fai, del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental.
 La Font de la Pineda (Riells del Fai), masia del poble de Riells del Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental) 
 Molí de la Pineda, antic molí fariner del poble de Riells del Fai (Bigues i Riells, al Vallès Oriental)
 La Pineda (Moià), masia de Moià (Moianès) 
 La Pineda (Riells del Fai), masies històriques del poble de Riells del Fai (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Estació de Pineda de Mar, estació de ferrocarril propietat d'adif a la població de Pineda de Mar (Maresme)
 Institut La Pineda, institut d'educació secundària de Badalona (Barcelonès) 
 La Immaculada Concepció de la Pineda, capella privada de la masia de la Pineda (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 La Pineda (Tarragona), antiga vil·la romana.
 Pineda (Montagut i Oix), masia del municipi de Montagut i Oix (Garrotxa).
 Pendents de classificació:
 Pineda de Santa Cristina
 Pineda de la Vall
 La Pineda (Viladecans) 
 La Pineda de Can Camins 
 Pla de Pineda
 La Pineda Fosca
 La Pineda (Llavorsí)
 La Pineda (Camprodon)
 Pineda de l'Artús
 Platja de la Pineda
 La Pineda (Horta de Sant Joan)
 La Pineda (Castelldefels)
 La Pineda (Gavà) 
 La Pineda (Vila-seca) 
 Plana de la Pineda 
 Pla de la Pineda 
 La Pineda (Albanyà) 
 La Pineda (Avinyó)
 La Pineda (Montclar)
 La Pineda Feu 
 La Pineda (Terrassa)
 Biografies:
 Primer cognom:
 Albert de Pineda i Álvarez arquitecte català 
 Cayetano Pineda Santa Cruz (Oriola, 1828 - Bunyol, 1901), advocat i polític valencià.
 Empar Pineda i Erdozia (Hernani, 1944) dirigent feminista i lesbiana catalana d'origen basc
 Javier Pineda Cabo (Torrelavega, 1973) futbolista càntabre que ocupava la posició de defensa.
 Joan Pineda i Sirvent (Barcelona, 1931), compositor i intèrpret de música de cinema català
 Josep Pineda i Fargas (Centelles, 1894 - Hato Rey, Puerto Rico, 1973), polític català 
 Julio Pineda Romero (Camas, 1972), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter.
 Pablo Pineda Ferrer (Màlaga, 1975), actor espanyol amb síndrome de Down
 Mariana de Pineda Muñoz (Granada, 1804 - 1831), heroïna espanyola de la causa liberal 
 Michel Pineda Ozaeta (Gien, 1964) futbolista francès que va jugar de davanter 
 Segon cognom:
 Andreu Martí Pineda (Xàtiva, ? – València, ~1566), poeta valencià del Renaixement 
 Francisco Javier Carpio Pineda (Còrdova, 1971), futbolista andalús que jugava de davanter.
 Josep Quirante Pineda (Alacant, 1884), futbolista i entrenador de futbol valencià de principis 
 Josep Torrella i Pineda (Sabadell, 1910 — 2003), escriptor i historiador.
 Mauricio Héctor Pineda (Buenos Aires, 1975), futbolista argentí que ocupava la posició d'extrem esquerre.
 Salvador Costa i Pineda (Terrassa, 1930 - 2006), compositor, pintor i jugador de billar.
 Miscel·lània: U.D.R. Pineda, club de bàsquet fundat el 1953 a Pineda.